Pál Tibor (1935) válogatott labdarúgó, olimpiai bronzérmes
Pál Tibor (1959) politikus, önkormányzati képviselő, országgyűlési képviselő (2002–2014), államtitkár